Чемпионат Европы по академической гребле 1925 года проводился на Влтаве в столице Чехословакии Праге 3 и 4 сентября Соревнования были только среди мужчин, они соревновались во всех семи олимпийских классах лодок (M1x, M2x, M2-, M2+, M4-, M4+, M8+). Это был первый раз, что «распашная четверка» была частью регаты.

Результаты соревнований

Примечания 

Чемпионаты Европы по академической гребле
Чемпионаты Европы в 1925 году